Воймега — річка в Московській області Росії, права притока Полі
 Воймега — озеро в Шатурському районі Московської області
 «Воймега» — московське видавництво, що спеціалізується на виданні сучасної російської поезії

Див. також 
 Войміга — річка в Гаврило-Посадському районі Івановської області Росії, ліва притока Ірмесу
 Воймежний — селище в Шатурському районі Московської області